Winder kan syfta på:

Personer
John H. Winder, amerikansk general
John R. Winder, brittiskfödd amerikansk religiös ledare
Levin Winder, amerikansk politiker

Geografi
Winder, Georgia